Eichelsdörfer steht für:
 Eichelsdörfer, Marke der Nürnberger Motorradindustrie, siehe Nürnberger Motorradindustrie#Eichelsdörfer
 Eichelsdörfer GmbH, deutscher Flugzeughersteller

Eichelsdörfer ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Baptist Eichelsdörfer (1890–1946), letzter Lagerführer des KZ-Außenlager Kaufering IV – Hurlach
 Johann Peter Eichelsdörfer (?-?), Vorsteher des Mannheimer Arbeiterbildungsvereins